Nonnenstraat (Zaltbommel), Nederland
Nonnenstraat (Harderwijk), Nederland
Nonnenstraat (Nijmegen), Nederland
Nonnenstraat (Nijlen), België